Trèves kan avse

 Trèves, Gard – kommun i Gard i Frankrike
 Trèves, Rhône
 Trèves – det franska namnet på en kommun i Rheinland-Pfalz i Tyskland, se  Trier